La théorie scientifique du Big Crunch fait allusion à l'effondrement de l'univers, analogiquement au principe du Big Bang.
 Big Crunch est une nouvelle de Pierre Bordage.
 Big Crunch est une bande dessinée de Rémi Gourrierec.